

Astronomia 
 6063 Jason – asteroide near-Earth
 Cratere Jason – cratere di Febe

Geografia 
 Jason – comunità non incorporata della Carolina del Nord
 Isole Jason – arcipelago delle Isole Falkland

Persone 
 Jason – calciatore spagnolo
 Jason – fumettista norvegese
 Anju Jason – taekwondoka marshallese
 David Jason – attore britannico
 Harvey Jason – attore britannico
 Leigh Jason – regista e sceneggiatore statunitense
 Peter Jason – attore statunitense
 Rick Jason – attore statunitense

Marina 
 Jason – baleniera norvegese
 HMS Jason – nave della Royal Navy
 USS Jason (AC-12) – carboniera della United States Navy
 USS Jason (AR-8) – nave da appoggio della United States Navy

Tecnologia 
 Jason – razzo-sonda statunitense
 Jason – sottomarino a comando remoto
 JASON – reattore nucleare di ricerca del Royal Naval College di Greenwich

Altro 
 Jason – nome proprio di persona maschile
 Jason – personaggio immaginario, protagonista della saga di Venerdì 13
 Jason – genere di molluschi della famiglia Facelinidae
 Jason – opera lirica di Pascal Collasse
 JASON Project – progetto scolastico nazionale statunitense
 JASON Defense Advisory Group – comitato scientifico statunitense di consulenza governativa

Pagine correlate 
J Son